Emil Kostadinov (né en 1967), footballeur bulgare
 Georgi Kostadinov (né en 1950), boxeur bulgare
 Georgi Kostadinov (né en 1990), footballeur bulgare
 Kostadin Kostadinov (1959-), un joueur et entraîneur de football bulgare
 Miroslav Kostadinov (né en 1976), chanteur bulgare
 Tihomir Kostadinov (1996-), footballeur macédonien
Homonymie de patronyme bulgare